Qasigialik bezeichnet:
 Qasigialik (Bucht), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qasigialik (Fjord), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qasigialik, See in Nunavik, Kanada, siehe Lac Minto